Kunštát může být:

 Kunštát – město v okrese Blansko
 Kunštát (Orlické Záhoří) – katastrální území Kunštát u Orlického Záhoří a základní sídelní jednotka obce Orlické Záhoří v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Kunštát (zámek) – renesanční zámek poblíž stejnojmenného města v okrese Blansko
 Kunštát – dřívější název vesnice Mlýnská, části města Kraslice v okrese Sokolov